Зимний театр (Воронеж)
 Зимний театр (Днепропетровск)
 Зимний театр (Краснодар)
 Зимний театр (Колпино)
 Зимний театр (Орехово-Зуево)
 Зимний театр (Сочи)